Eubranchipus är ett släkte av kräftdjur. Eubranchipus ingår i familjen Chirocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gälbladfotingar
Eubranchipus